Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1999 () — 21-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 10 по 20 июня 1999 года на стадионе «State Hockey Centre» в городе Брисбен (Австралия).

Победителями Трофея чемпионов (в 7-й раз в своей истории) стала сборная Австралии, победившая в финале сборную Южной Кореи со счётом 3:1. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Нидерландов, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Испании со счётом 5:2.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на чемпионате мира 1998, Трофее чемпионов 1998 и Олимпийских играх 1996
  — 2-е место на чемпионате мира 1998 и Олимпийских играх 1996
  — 5-е место на чемпионате мира 1998
  — 6-е место на чемпионате мира 1998
  —

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+10:00

Первый раунд (игры в группе) 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-4 место
 Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1999 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 1999 на сайте todor66.com

1999
Июнь 1999 года
Спорт в Австралии в 1999 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Австралии
Международные спортивные соревнования в Брисбене